Сельское поселение «Цаган-Ола» — муниципальное образование в составе муниципального района «Могойтуйский район» Агинского Бурятский округа в Забайкальском крае Российской Федерации.

Административный центр сельского поселения — село Цаган-Ола (Цаган-Оль).

В состав сельского поселения входит два населённых пункта:
 село Цаган-Ола
 село Улан-Сарта

Власть 
Глава администрации — Жалсанов Батор Чимитдоржиевич. Председатель Сельского Совета — Ринчиндоржиев Цыренжап Дамбаевич.

Транспорт 
По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога Могойтуй — Боржигантай.

Население

География 
Территория — 8292 га. Представляет собой плоскогорья и равнины.

Образование 
Средняя общеобразовательная школа и детский сад в селе Цаган-Ола.

Культура и спорт 
Дом спорта в селе Цаган-Ола.

Примечания

Ссылки 
 Музей села Цаган-Ола.

Муниципальные образования Могойтуйского района
Сельские поселения Забайкальского края